Riflessi di me — дебютный студийный альбом итальянской певицы и композитора Франчески Микьелин, выпущенный 2 октября 2012 года на лейбле Sony Music.

Об альбоме 
31 августа 2012 в ротациях радиостанций появляется сингл “Sola”, который анонсировал выход дебютного альбома Франчески. Активное участие в подготовке и записи альбома приняла певица Элиза и её муж Андреа Ригонат.

Список композиций

Участники записи 
 Франческа Микьелин — вокал
 Max Gelsi  — бас-гитара
 Francesco Cainero – бас-гитара
 Andrea Fontana – ударные, перкуссия
 Carlo Bonazza – ударные
 Andrea Rigonat – электрогитара, акустическая гитара, программирование
 Christian "Noochie" Rigano - клавишные, синтезатор, программирование
 Cristiano Norbedo – клавишные, синтезатор, программирование
 Gianluca Ballarin – клавишные, фортепиано, орган Хаммонда, родес-пиано
 Simone Bertolotti – клавишные
 Элиза – фортепиано

Чарты

Примечания 

Альбомы Sony Music Italy
Дебютные альбомы 2012 года